

Alimentazione 
 San Gottardo – formaggio del Cantone Ticino in Svizzera (da non confondersi con un formaggio dal nome simile, sempre ticinese, detto semplicemente Gottardo)

Architettura 
 Abbazia di San Gottardo – abbazia sul fiume Rába tra l'Ungheria e la Stiria
 Castel San Gottardo – castello nel comune di Mezzocorona in provincia di Trento

Cinema 
 San Gottardo – film del 1977 diretto da Villi Hermann

Geografia 
 Massiccio del San Gottardo – gruppo montuoso situato in Svizzera
 Passo del San Gottardo – passo alpino svizzero 
 San Gottardo – quartiere di Milano
 San Gottardo – quartiere di Genova
 San Gottardo – quartiere di Udine
 San Gottardo – frazione di Sospirolo in provincia di Belluno
 San Gottardo – frazione di Zovencedo in provincia di Vicenza
 San Gottardo – frazione di Rimella in Provincia di Vercelli
 Szentgotthárd – città dell'Ungheria

Persone 
 San Gottardo di Hildesheim – santo della chiesa cattolica

Trasporti 
 Galleria ferroviaria del San Gottardo – galleria ferroviaria svizzera
 Galleria di base del San Gottardo – galleria ferroviaria svizzera

Pagine correlate 
 Battaglia di San Gottardo
 Chiesa di San Gottardo
 Galleria del San Gottardo
 Gottardo
 Sankt Gotthard